Гейдеман — фамилия.
 Гейдеман, Виктор Иванович (1872—?) — полковник Российской Императорской Армии, участник Первой мировой войны.
 Гейдеман, Генрих (1842—1889) — немецкий археолог.
 Гейдеман, Константин Иванович (1876—1918) — русский военачальник, генерал-майор, участник русско-японской, Первой мировой войны и Белого движения во время гражданской войны в России.